Viktor Kravčenko – diplomatico e defezionista sovietico
Viktor Kravčenko – triplista sovietico